Майбородовка () — село,
Майбородовский сельский совет,
Кременчугский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322482201. Население по переписи 2001 года составляло 706 человек.

Является административным центром Майбородовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Мирное и
Писарщина.

Географическое положение 
Село Майбородовка находится у истоков реки Сухой Омельник,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Писарщина.
Рядом проходит железная дорога, станция Рублевка в 3-х км.
К селу примыкает большой садовый массив.

История 
Есть на карте 1826-1840 годов как Майбородин.

В 1862 году в деревне владельческой Майбородовка было 28 дворов где проживало 308 человек.

Экономика 
 ПП "Майбородовское".
 Торговый дом «Изумруд».
 Майбородовская племенная ферма».

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Религия 
 Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Достопримечательности 
 Орудие ЗИС-3 на братской могиле советских воинов.

Примечания